Ума́нец-Ра́йская, Ираида Павловна (4 (16). III. 1855 — 7 (20). XI. 1914) — русская актриса, драматург, театральный педагог.

Биография 

Училась в Бесплатной музыкальной школе М. А. Балакирева. Актерскую деятельность начала в начале 1870-х годов в Александринском театре, в основном, в массовках. Её наставницей была известная В. В. Самойлова. В 1874 — 81 выступала на провинциальной сцене (Курск, Екатеринбург, Вильна, Саратов, Казань, Харьков, Пермь, Ирбит). В том числе, вместе с В. Н. Давыдовым и в антрепризе П. М. Медведева. С 1882 играла в Малом театре, где была одной из ведущих актрис в течение 18 лет. С успехом играла женские роли в пьесах А. Н. Островского. Актерскую карьеру завершила в 1900 г. После чего перешла на педагогическую работу, организовав Драматические курсы. Для этих целей издала «Популярный самоучитель постановки голоса и выразительного чтения».

Роли в репертуаре Малого театра 

 «Бесприданница» А. Н. Островского — Лариса, 1881;
 «Женитьба Белугина» А. Н. Островского — Елена;
 «Без вины виноватые» А. Н. Островского — Шелавина;
 «Гроза» А. Н. Островского — Катерина;
 «Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского — Липочка;
 «Последняя жертва» А. Н. Островского — Ирина Лавровна;
 «Воевода» А. Н. Островского — Марья Власьевна;
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Софья, 1887;
 «Севильский цирюльник» Бомарше — Розина;
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Марья Антоновна;
 «Вторая молодость» П. Н. Невежина — Телегина;
 «Жизнь Илимова» В. С. Лихачёва — Людмила;
 «Гусь лапчатый» И. А. Салова — Агния;
 «Общество поощрения скуки» В. Крылова — Зизи.

Сочинения 
 Пережитое горе. Драматический этюд в 4 д. / Соч. артистки имп. моск. театров И. П. Уманец-Райской. — Москва: Театр. б-ка С. И. Напойкина, ценз. 1888. — 128 с.; 23 см.

 Что ни дом, то содом. Комедия-фарс в 3 д. / Соч. Артистки имп. театров И. П. Уманец-Райской. — Москва: тип. С. Ф. Рассохина, ценз. 1890. — 67 с.; 22 см.

 Популярный самоучитель постановки голоса и выразительного чтения, М.: А. А. Левенсон, 1901. С. 47.

Литература 
 «Театральная библиотека», 1880, № 1, с. 171;

 Мичурина-Самойлова В. А., Полвека на сцене Александринского театра / Ред. С. С. Данилова. — Ленинград: Гос. академич. театр драмы, 1935 (тип. «Ленингр. правда»). — 269 с.

 Курочкин Ю., Из театрального прошлого Урала, Свердловск, 1957, с. 167;

 Давыдов В. Н., Рассказ о прошлом. / [Вступ. статья, с. 5-21, и примеч. Э. Н. Белой]. — Ленинград ; Москва: Искусство, 1962. — 260 с., 12 л. ил.; 21 см. — (Театральные мемуары).

 Театральная энциклопедия. Том 5. — М.: Советская энциклопедия, 1967;

 История русского драматического театра. Т. 6: 1882—1897. — Москва: Искусство, 1982. — 575 c.

 Флеров С. В., Малый театр: «Горе от ума» в новом распределении ролей // «Горе от ума» на русской и советской сцене: Свидетельства современников / Ред. сост. О. М. Фельдман. — М.: Искусство, 1987.

 Альтшуллер А. Я., А. П. Чехов в актерском кругу. — CПб. : Стройиздат, 2001. — 223 с.; 22 см. (См. очерк «Актеры Малого театра в Одессе»).

 Ленский А. П., Статьи. Письма. Записки — Москва: Языки славянской культуры, 2002 (Калуга, ГУП Облиздат). — 380 с., 25 cм. — (Библиотека Малого театра)

 Эволюция речевой культуры в культурном континууме / Прокопова Наталья Леонидовна. — Кемерово, 2008. — 417 с. (Анализ приемов постановки речи по методике У-Р).

Ссылки 

Персоналии:Малый театр Москвы
Актрисы России XIX века
Актёры и актрисы Александринского театра
Драматурги XIX века
Русские драматурги
Педагоги по алфавиту
Театральные педагоги Российской империи